Себастьян Телфэйр (; 9 июня 1985, Бруклин, Нью-Йорк) — американский баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. На драфте НБА 2004 года был выбран под общим 13-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». После окончания школы игрок, минуя обучение в университете, решил сразу начать профессиональную карьеру. Телфэйр приходится кузеном бывшему игроку НБА Стефону Марбери.

Статистика в НБА

Примечания 

Выпускники школы Авраама Линкольна (Бруклин)
Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Тяньцзинь Жунган»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки «Фуцзянь Сюньсин»